Il doppio del Stuttgart Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jiří Novák e David Rikl erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Ellis Ferreira e Jeff Tarango.

Maks Mirny e Sandon Stolle hanno battuto in finale 7–6 (7–0), 7–6 (7–4) Ferreira e Tarango.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Donald Johnson /  Jared Palmer (secondo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (semifinali)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (quarti di finale)
 Maks Mirny /  Sandon Stolle (campioni)

 Wayne Black /  Kevin Ullyett (secondo turno) 
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (quarti di finale) 
 Petr Pála /  Pavel Vízner (secondo turno) 
 Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Stuttgart Masters 2001
ATP Tour 2001